Митрополи́т Макси́м (, в миру Васи́лиос Папая́ннис ; род. 22 декабря 1968, Леверкузен, Германия) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Яннинский (с 2014).

Биография 
Родился 22 декабря 1968 года в Леверкузене, в Германии.

Окончил богословский институт Афинского университета (степень бакалавра богословия) и в 1988 году вернулся в Германию, в греческий приход в Штутгарте, где принимал участие в различных социальных и адаптационных программах для переселенцев. Обучался также с Страсбургском университете, специализируясь в церковной истории и педагогике. В 1992 году был рукоположен в сан пресвитера.

В 2008 году вернулся в Грецию, где занял должность проповедника в Афинской архиепископии, а с 2009 года — священнослужителя церкви Святого Пантелеимона на улице Ахарнон в Афинах.

В 2011 году архиепископом Афинским Иеронимом назначен на должность протосинкелла в Афинах.

25 июня 2014 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран для рукоположения в сан митрополита Яннинского. 28 июня 2014 года в храме Святого Пантелеимона состоялась его архиерейская хиротония.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Яннинская митрополия